Brice Portolano, né à Paris le 16 Juin 1991, est un photographe français travaillant sur la relation entre l'Homme et la nature.

Biographie  
Après un passage par l'École des Gobelins de 2011 à 2013, il oriente peu a peu son travail vers la quête d'authenticité et les grands espaces sauvages qui le fascinent.
En 2013, au cours d'un voyage de plusieurs mois dans l'Ouest américain, il rencontre un jeune couple qui produit la quasi totalité de la nourriture qu'il consomme. Inspiré par la démarche, il décide de photographier d'autres personnes ayant elles aussi choisi de basculer vers un mode de vie plus proche de la nature.

En cinq ans, il parcourt le monde et réalise dix portraits, tous réunis dans son livre No Signal - Vivre au plus près de la nature publié en 2021 aux Editions Hoëbeke. 

En décembre 2022, aux côté d'une dizaine d'artistes, de journalistes et de philosophes reconnus, il participe au "Live Magazine de la transition écologique" qui se tient au Centre Pompidou à Paris.

Expositions 
 2015 Splendens Gallery, “Keep Exploring” Paris (FR)
 2015 Photo Doc “Keep Exploring”, Paris (FR)
 2016 Fisheye Gallery “On the Road”, Arles (FR) 
 2016 Art en Transe Gallery, “No Signal”, Paris (FR)
 2017 Salon de la Photo, “Keep Exploring”, Paris (FR) 
 2017 Fisheye Gallery, “Keep Exploring”, Paris (FR)
 2017 Bibliothèque Nationale de France, “No Signal”, Paris (FR) 
 2018 Maison de la Photographie, ”No Signal”, Lille (FR)
 2018 Geopolis centre de Photoreportage “No Signal”, Brussels (BE)
 2021 Médiathèque des Capucins, ”No Signal”, Brest (FR)
 2022 Festival Pluie d’Images, ”No Signal”, Brest (FR)

Livres 
 No Signal (2021) Editions Hoëbeke, Gallimard. ISBN 978-2072958076
 Norvège (2022) Editions du Chêne, Hachette. ISBN 978-2812321061
 Across the mountains (2015) Editions Lemaître.

Notes et références

Liens externes 

 "Souffrance animale, urgence écologique : la prise de conscience par les œuvres artistiques" - Emission France Culture par Tewfik Hakem, Octobre 2021

Photographe français